Port Jefferson ist der Name folgender Städte in den USA:
Port Jefferson (New York)
Port Jefferson (Ohio)